Gelege steht für:

 Gelege (Textiltechnik), textile Flächenstruktur
 Gesamtheit der an einer Stelle gemeinsam abgelegten Eier u. a. bei Vögeln, Reptilien oder Insekten, siehe Ei #Eiablage und Brutpflege

Siehe auch: